Durillo puede referirse a:

Plantas
El nombre común de la planta Amelanchier ovalis.
El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
El nombre común de la planta Viburnum tinus.

Apellido
Durillo